Thrasylle ou Thrasyllos (en ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Thrasylle, général athénien () ;
 Thrasylle de Phlionte, musicien grec () ;
 Thrasylle de Mendès, savant grec ().
 Thrasylle, roman posthume de Henry de Montherlant.